Bulgarije
 Drjanovo (stad), een stad in Bulgarije
 Drjanovo (Chaskovo), een dorp in oblast Chaskovo, Bulgarije
 Drjanovo (Jambol), een dorp in oblast Jambol, Bulgarije
 Drjanovo (Plovdiv), een dorp in oblast Plovdiv, Bulgarije
 Drjanovo (rivier), een rivier in Bulgarije